JPJ – codice aeroportuale IATA dell'eliporto di Paterson, Stati Uniti